Chardonnet ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Chardonnet (* 1994), französischer Fußballspieler
 Hilaire de Chardonnet (1839–1924), französischer Chemiker und Industrieller
 Lyne Chardonnet (1943–1980), französische Schauspielerin
 Michèle Chardonnet (* 1956), französische Leichtathletin und Olympionikin

sowie Namensbestandteil der Kirche Saint-Nicolas-du-Chardonnet im 5. Arrondissement in Paris und des Berges Aiguille du Chardonnet im Mont-Blanc-Massiv.

Siehe auch: Chardonney, Chardonnay